Велизаде () — азербайджанская фамилия.

Известные носители 
 Велизаде, Туран Насими оглы (род. 2001) — азербайджанский футболист.
 Осман-эфенди Велизадe (?—1847) — второй муфтий мусульман Кавказа.
 Шариф Велизаде (1894—1966) — VIII муфтий мусульман Кавказа.